

Грабик — село в гміні Гавожиці Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Грабик — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства

Грабик — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії.